Федино — название населённых пунктов:

Россия